Escila en español, o Scylla en latín, puede hacer referencia a:

 Escila, personaje de la Odisea, descrita como una ninfa hermosa o monstruo marino.
 Escila, personaje de la mitología griega, princesa de Megara.
Escila, otro personaje de la mitología griega mencionada en las Grandes Eeas
 Escila, uno de los nombres comunes para designar la planta Drimia maritima.
 Escila, famosa  prostituta de Roma.
 Scylla, asteroide descubierto en 1875.
 Scylla, capítulo de la serie norteamericana Prision Break.
 Scylla, ópera de 1701 del compositor Theobaldo di Gatti.
 Scylla, software de distribución libre orientado a las bases de datos.

Escritura parecida 

 Scilla, municipio italiano en la provincia de Reggio.